Malina kan syfta på:
 Malina (distrikt)  – ett distrikt i kommunen  Obsjtina General-Tosjevo,Bulgarien
 Malina (inuitisk mytologi) – en gudomlighet i inuitisk mytologi
 Malina (roman) – en roman av Ingeborg Bachmann, utgiven 1971